Canal 13 (Argentina)
Canal 13 (Chile)
Canal 13 (Paraguai)